Појам Алжирски рат може да се односи на:
 Алжирски рат за независност,
 Алжирски грађански рат,